Rick Allan Smith (né le  à Kingston en Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie
Smith est d'abord repêché par les Bruins de Boston au second tour ( au total) du repêchage amateur de la LNH 1966. Il joue pour les Bruins de 1968 à 1972, avant d'être échangé aux Golden Seals de la Californie. Au terme de 2 saisons avec la formation californienne, il passe 3 saisons dans l'Association mondiale de hockey avec les Fighting Saints du Minnesota. Il revient dans la LNH avec les Blues de Saint-Louis en 1975 et y reste jusqu'en 1977, année où il retourne chez les Bruins. En 1980, Smith quitte Boston pour jouer une dernière saison dans la LNH, partagée entre les Red Wings de Détroit (11 matches) et les Capitals de Washington (40 matches).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1965-1966||Red Wings de Hamilton|||| 47|| 2|| 16|| 18|| 60|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|1966-1967||Red Wings de Hamilton||OHA-Jr.|| 48|| 2|| 17|| 19|| 74|| 17|| 4|| 14|| 18|| 35
|-
|1967-1968||Red Wings de Hamilton ||OHA-Jr.|| 49|| 5|| 36|| 41|| 123|| 11|| 2|| 9|| 11|| 33
|-
|1968-1969||Bruins de Boston||LNH|| 48|| 0|| 5|| 5|| 29|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|1968-1969||Blazers d'Oklahoma City||LCH|| 19|| 5|| 10|| 15|| 37|| || || || || 
|-
|1969-1970||Bruins de Boston||LNH|| 69|| 2|| 8|| 10|| 65|| 14|| 1|| 3|| 4|| 17
|-
|1970-1971||Bruins de Boston||LNH|| 67|| 4|| 19|| 23|| 44|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1971-1972||Bruins de Boston||LNH|| 61|| 2|| 12|| 14|| 46|| || || || || 
|-
|1971-1972 || Golden Seals de la Californie||LNH|| 17|| 1|| 4|| 5|| 26|| || || || || 
|-
|1972-1973||Golden Seals de la Californie|| LNH|| 64|| 9|| 24|| 33|| 77|| || || || || 
|-
|1973-1974||Fighting Saints du Minnesota||AMH|| 71|| 10|| 28|| 38|| 98|| 11|| 0|| 1|| 1|| 22
|-
|1974-1975||Fighting Saints du Minnesota||AMH|| 78|| 9|| 29|| 38|| 112|| 12|| 2|| 7|| 9|| 6
|-
|1974||Canada|| Série du siècle || 7|| 0|| 0|| 0|| 12|| || || || ||
|-
|1975-1976||Fighting Saints du Minnesota||AMH|| 51|| 1|| 32|| 33|| 50|| || || || || 
|-
|1975-1976||Blues de Saint-Louis||LNH|| 24|| 1|| 7|| 8|| 18|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|1976-1977||Blues de Saint-Louis||LNH|| 18|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
|1976-1977||Blues de Kansas City||LCH|| 7|| 1|| 6|| 7|| 11|| || || || || 
|-
|1976-1977||Bruins de Boston||LNH|| 46|| 6|| 16|| 22|| 30|| 14|| 0|| 9|| 9|| 14
|-
|1977-1978||Bruins de Boston||LNH|| 79|| 7|| 29|| 36|| 69|| 15|| 1|| 5|| 6|| 18
|-
|1978-1979||Bruins de Boston||LNH|| 65|| 7|| 18|| 25|| 46|| 11|| 0|| 4|| 4|| 12
|-
|1979-1980||Bruins de Boston||LNH|| 78|| 8|| 18|| 26|| 62|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|1980-1981||Red Wings de Détroit||LNH|| 11|| 0|| 2|| 2|| 6|| || || || || 
|-
|1980-1981 || Capitals de Washington||LNH|| 40|| 5|| 4|| 9|| 36|| || || || || 

|687||52||167||219||560||78||3||23||26||73

|200||20||89||109||260||23||2||8||10||28

Notes et références 

Naissance en juin 1948
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Golden Seals de la Californie
Joueur des Fighting Saints du Minnesota
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blues de Kansas City
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Capitals de Washington
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace